Kletze steht für:
 ein Trockenobst, siehe Dörrbirne

Kletze ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Kletze († 1428), Hamburger Politiker

Siehe auch:
 Kletzen
 Kletzer